KGB kan syfta på:

 KGB – en tidigare underrättelsetjänst i Sovjetunionen
 KGB (Belarus) – den nuvarande underrättelsetjänsten i Belarus
 KGB (datorspel) – ett datorspel
 KGB – en fotbollsfirma, se Kompisgänget Bajen

Se även
 K.-G. Bergström, en journalist som bland annat varit politisk reporter på Sveriges Television